— манга по сценарию Хидэюки Кикути, нарисованная иллюстратором . Выходила в сэйнэн-журнале Comic Birz с 1998 по 2002 год и была издана компанией Gentosha в восьми томах. Изначально The Sword of Shibito выходила в издательстве Scholar (), но компания обанкротилась в 1999 году.

Манга лицензирована в США компанией Central Park Media (CPM Manga), во Франции — издательством 12 Bis.

Сюжет 
Действие происходит в период Эдо. Путешествующий врач Киндзо оказывается вовлечён в интриги клана Саэдзуки, член которого желает оживить своего сына Сибито наподобие чудовища Франкенштейна, чтобы он мог стать сильнейшем самураем Японии и привести клан Саэдзуки к власти. Киндзо учит страдающего от временной потери памяти Сибито, а также пытается обрести контроль над Сибито, который не желает подчиняться чужим командам.

Список томов

Примечания

Ссылки 
 
 Sword of Shibito Vol. #01 — Mania.com 

Хидэюки Кикути